Sierndorf bezeichnet:

 Sierndorf
 Sierndorf (Gemeinde Sierndorf)
 Sierndorf an der March
 Kleinsierndorf